Adam Tomaszewski (1895–1945) – polski językoznawca, badacz gwar wielkopolskich i powstaniec wielkopolski
 Adam Tomaszewski (1918–2002) – polski pisarz emigracyjny, prozaik i reportażysta